Томтор () — село в Верхоянском улусе Якутии России. Административный центр Борулахского наслега.

География 
Село находится за Северным полярным кругом, на расстоянии 72 километров от административного центра улуса — посёлка Батагай.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 16-17 °C; самого холодного (января) −38 −48 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 150—300 мм. Снежный покров держится в течение 215—235 дней в году.

История 
ТОМТОР — холм, бугор, возвышенность (якут.). (Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. М. 1984. С.400)
 1897г. в этой местности была построена Николаевская церковь.  1901 г. открылась церковно приходская школа. Томтор стал центром 1-го Байдунского наслега, после укрупнения колхозов стал центром Борулахского сельсовета. 

 Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Борулахский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 95 % из 578 чел.

Инфраструктура 
«Борулахский центр культуры», средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

Коневодство, скотоводство, рыболовство.

Примечания

Ссылки 
  
 

Населённые пункты Верхоянского улуса